Base (topologia), um subconjunto de uma topologia que gera a topologia.
Base (química), o complemento reativo de um ácido
Base (Dzogchen), conceito budista fundamental da tradição dzogchen
Base nitrogenada, um composto cíclico contendo nitrogênio
Base de um transistor, é a conexão de controle para a junção.
Base, a parte mais baixa de uma coluna, que também a suporta
 Base, produto cosmético de maquiagem
Base militar, local de acantonamento e treino de forças militares
OpenOffice.org Base, aplicativo de banco de dados distribuído com as suítes OpenOffice.org e correlatas

Matemática
Base (matemática), um conceito matemático relacionado com sistemas de numeração
Base (álgebra linear), um conjunto gerador e linearmente independente de um espaço vetorial
Base de uma função exponencial, um número que é elevado a uma potência 
Base de uma função logarítmica
Base, dos lados paralelos de um trapezóide ou o lado não igual do triângulo isósceles.

Ver também 
Competições de futebol de categorias de base do Brasil

Desambiguação